Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Siege des Radsportteams Jumbo-Visma in der Saison 2022.

Mannschaft

Siege

Weblinks 
 

Radsportteam 2022
2022